Валово́й вну́тренний проду́кт на ду́шу населе́ния (ВВП на душу населения) — это показатель уровня экономической активности и качества жизни населения в отдельных странах и регионах за определённый период. ВВП на душу населения равняется значению ВВП, делённому на количество жителей. Уровень и динамика данного показателя указывают на уровень и динамику экономического роста и развития страны, однако этот показатель отражает лишь среднее значение, поэтому он не позволяет учитывать неравенство в доходах и благосостоянии населения.

Этот показатель иногда используется для приблизительной оценки дохода на душу населения, причём последний показатель доступен реже. В таком случае в расчёте используется не номинальное значение ВВП, а ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

ВВП на душу населения и уровень жизни 
ВВП на душу населения в основном отражает уровень экономической активности и уровень жизни. Другие критерии, которые частично связаны с ним, лучше отражают материальное благополучие домохозяйств, в частности, уровень их фактического потребления.

В докладе комиссии Стиглица об измерении экономических результатов и социального прогресса, в контексте оценки материального благосостояния рекомендуется ссылаться на доходы и потребление, а не на объём производства.

См. также 
 Валовой внутренний продукт
 Список стран по ВВП на душу населения
 Список стран по номинальному ВВП на душу населения
 Индекс человеческого развития

Примечания и ссылки 

Экономические показатели